John Carroll puede referirse a:

 Mons. John Carroll (1735-1815), obispo estadounidense;
 John Carroll (1906-1979), actor y cantante estadounidense;
 John B. Carroll (1916-2003), psicólogo educativo estadounidense;
 John Carroll Lynch (1963- ), actor estadounidense;
 John Carroll (1955-), entrenador de baloncesto estadounidense;